

Musica 
 Jermaine Jackson – album dell'omonimo musicista del 1984

Persone 
 Jermaine Jackson – musicista statunitense
 Jermaine Jackson – cestista statunitense